G37 peut faire référence à :
 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central, d’après la Classification internationale des maladies ;
 Glock 37, un pistolet autrichien.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres